Яку́бчак () — фамилия. Известные носители:

 Якубчак, Людмила (1939—1961) — польская певица и танцовщица.
 Якубчак, Роман (род. 1946) — польский футболист, футбольный тренер.